Хлусевич — фамилия.

Известные носители 

 Хлусевич, Даниил Андреевич (род. 2001) — российский футболист.
 Хлусевич, Светлана Александровна (род. 1958) — советская и российская шахматистка.
 Хлусевич, Сергей Олегович (род. 1956) — советский и российский шахматист.

